Municipio de Danville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Danville (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Danville (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Danville (condado de Des Moines, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Des Moines.
 Municipio de Danville (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Danville (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.
 Municipio de Danville (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.